Eishockey-Eredivisie 2011/12 ist die Bezeichnung für die Spielzeit mehrerer Ligen:

 Eishockey-Eredivisie (Belgien) 2011/12, die Spielzeit der höchsten belgischen Eishockeyspielklasse Eredivisie
 Eishockey-Eredivisie (Niederlande) 2011/12, die Spielzeit der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse Eredivisie